Modelos de automóveis
 Rolls-Royce Phantom I (1925-1931)
 Rolls-Royce Phantom II (1929-1936)
 Rolls-Royce Phantom III (1936-1939)
 Rolls-Royce Phantom IV (1950-1959)
 Rolls-Royce Phantom V (1959-1968)
 Rolls-Royce Phantom VI (1968-1991)
 Rolls-Royce Phantom (2003) (2003-presente)
 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé (2007-presente)
 Rolls-Royce Phantom Coupé (2008-presente)